Dolce (okres Plzeň-jih), een gemeente in Tsjechië
 Dolce (muziek), een term uit de muziek
 Dolcè, een plaats in Italië
 Dolce & Gabbana, een kledingmerk
 Dolce (Italiaanse keuken), een Italiaans nagerecht